Иоганн Георг Саксен-Вейсенфельсский (,  — ) — герцог Саксен-Вейсенфельский с 1697 года.

Биография 
Иоганн Георг был третьим сыном (старшим из выживших) Саксен-Вейсенфельсского герцога Иоганна Адольфа I и его первой жены Иоганны Магдалены Саксен-Альтенбургской. Так как в 1697 году, когда скончался его отец, он был ещё молод, регентство над ним до его совершеннолетия взял курфюрст Саксонии Фридрих Август I.

Иоганн Георг уделял большое внимание экономическому и культурному развитию герцогства. Под его управлением Вайсенфельс стал экономическим и культурным центром Центральной Германии, сравнимым с Дрезденом.

В связи с тем, что на момент смерти в 1712 году у него не было потомков мужского пола, герцогство унаследовал его младший брат Кристиан.

Семья и дети 
7 января 1698 года Иоганн Георг женился в Йене на Фридерике Елизавете, дочери герцога Иоганна Георга I Саксен-Эйзенахского. У них было семеро детей:
 Фридерика (1701—1706)
 Иоганн Георг (1702—1703)
 Иоганнетта Вильгельмина (1704—1704)
 Иоганнетта Амалия (1705—1706)
 мертворождённый сын (1706)
 Иоганна Магдалена (1708—1769), вышла замуж за курляндского герцога Фердинанда Кетлера
 Фридерика Амалия (1712—1714)

Предки

Примечания 

Правители Европы XVII века
Правители Европы XVIII века
Герцоги Саксен-Вейсенфельса